caCette liste de Tracheophyta de Bosnie-Herzégovine, ainsi que d’espèces introduites est un aperçu incomplet d’espèces de mousses, de fougères, de gymnospermes et d’angiospermes citées dans la littérature disponible en langues bosniaque, croate, serbe et serbo-croate. Cet aperçu n’inclue pas des espèces cultivées ni celles occasionnellement introduites.

Remarque : en raison de changements répétés dans la classification biologique et/ou taxonomique (rangs et noms des taxons inclus), certaines espèces apparaissent deux fois dans la liste. Cela est particulièrement vrai pour ces noms de la nomenclature binomiale, encore largement utilisées aujourd'hui. Le nom du genre et de la famille sont le plus souvent changés, et parfois aussi les noms d’espèces.

Lycopodiales

Polypodiophyta

A

B

C

D

E

G

H

I

L

M

N

O

P

S

T

Gymnosperme

A

J

P

Cvjetnice

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

Fichier

Voir aussi 
Pteridophyta
Coniffera
Magnoliophyta
Plantae

Références

Liens externes 
Herbarium LSU sur le site Shirley C. Tucker Herbarium (LSU) at Louisiana State University (nécessite le logiciel Microsoft Silverlight) ;
Molecular Phylogeny of Extant Gymnosperms and Seed Plant Evolution: Analysis of Nuclear 18s rRNA Sequences  par Shu-Maw Chaw, Andrey Zharkikh, Huang-Mo Sung, Tak-Cheung Luu et Wen-Hsiung Li sur le site de l'Université de l'Arizona ; () ;
 Interactive Cronquist classification ;
 Plant Resources
 Flora Europaea
 Flora of Central Europe 
 List of Japanese Wild Plants Online
 Meet the Plants-National Tropical Botanical Garden
 Lady Bird Johnson Wildflower Center – Native Plant Information Network at University of Texas, Austin
 The Plant List
 United States Department of Agriculture (pas limité aux espèces américaines)
 Рlants
 The Plant List 
 The Euro+Med PlantBase 
 Germplasm Resources Information Network (GRIN) 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
 Plants of the World Online — Kew Science

Flore en Bosnie-Herzégovine